Gros-Chêne peut faire référence à :


Toponyme

Gros-Chêne, hameau de la commune de Havelange, en province de Namur ;
 Gros-Chêne, hameau de la commune de Flémalle, en province de Liège.

Gros-Chêne, ancienne commune française de Loir-et-Cher, aujourd'hui intégrée à Busloup ;
 Gros-Chêne, une station du métro de Rennes.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme